Europapreis steht für folgende Auszeichnungen:

 Europapreis, Preis des Ministerkomitees des Europarats
 Europapreis Karl V., Preis der Europäischen Akademie von Yuste, siehe Kloster von Yuste #Europäische Akademie von Yuste
 Alois-Mock-Europapreis, Preis der Alois-Mock-Stiftung, siehe Alois Mock #Stiftung
 Pro-Arte-Europapreis, Preis des Herbert-Batliner-Europainstituts, siehe Herbert-Batliner-Europainstitut #Pro-Arte-Europapreis

Siehe auch:

 Blauer Bär (Auszeichnung) (auch Europa-Preis Blauer Bär), Preis der Stadt Berlin